Хосе Мора:
 Мора, Хосе Мария (1850—1926) — американский фотограф кубинского происхождения.
 Мора, Хосе Морено (род. 1981) — колумбийский футболист.
  — испанский писатель.
 Примечания